Alto Paraguai (gemeente)
 Alto Paraguai (microregio)